Мочаги — посёлок в Карталинском районе Челябинской области. Входит в состав Анненского сельского поселения.

География 
Поселок при остановочном пункте ЮУЖД. Через посёлок протекает река Мочаги. Ближайший населённый пункт: посёлок Система. Расстояние до районного центра Карталы — 43 километров.

История 
Поселок основан при прокладке железной дороги и назван по реке неподалеку.

Достопримечательности 
Около поселка на юго-востоке находится Джабык-Карагайский бор, и в окрестностях Анненский заказник, Байдак, Белая глинка, Новокоалиновый карьер, Аннеская копь, ст. Запасное.

Население

Улицы 
 Железнодорожная улица
 Зелёная улица
 Лесная улица
 Станционная улица
 Улица Гортоп

Литература

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Администрации муниципального образования Аненского сельского поселения

Населённые пункты Карталинского района